Упуда (Батыриха) — река в России, протекает по Свердловской области. Устье реки находится в 642 км по правому берегу реки Уфа. Длина реки составляет 26 км. В 6,4 км от устья по правому берегу впадает река Индышняя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100020841.
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102084.
 Код бассейна — 10.01.02.011.
 Номер тома по ГИ — 11.
 Выпуск по ГИ — 1.

Примечания 

Притоки Уфы
Реки Бисертского городского округа
Реки Нижнесергинского района